Николай Васильевич Аликин (7 февраля 1910 года, Лысьва — 18 мая 1966 года, там же) — советский работник промышленности, старший вальцовщик жестепрокатного цеха Лысьвенского металлургического завода, Герой Социалистического Труда (1958 год, первый из металлургов Урала).

Биография 
Родился 7 февраля 1910 года в посёлке Лысьва Пермской губернии, ныне Пермского края, в семье рабочих. Русский. Его отец проработал на местном металлургическом заводе почти 

В 17 лет поступил на работу в жестепрокатный цех Лысьвенского металлургического завода. В 1935—1936 годах трудился старшим дублировщиком жести, в дальнейшем — вальцовщиком листового стана. В годы Великой Отечественной войны его бригаду переводили в другой цех, чтобы справиться с фронтовым заказом. С 1958 года работал старшим вальцовщиком горячего проката жести. Был одним из лучших бригадиров листопрокатного производства.

Кроме производственной, занимался общественной деятельностью, избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 5-го созыва (1959—1963), подготовил десятки учеников.

Проработал прокатчиком до выхода на пенсию в 1965 году. Жил в городе Лысьва.

Умер 18 мая 1966 года.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июля 1958 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития чёрной металлургии, Аликину Николаю Васильевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
 Также был награждён ещё одним орденом Ленина (24.01.1950), орденом Трудового Красного Знамени (05.05.1949) и медалями.
 Почётный металлург СССР, Заслуженный металлург РСФСР.

Источники 
 Комаров В. П. Прокатчик Николай Аликин. — Пермь, 1952.
 Добрая школа // Герои Труда. — Пермь, 1975.
 Герои Прикамья: биографический справочник / Сост. З. Р. Козлова. Пермь: «Пушка», 2006.

Примечания

Ссылки 

Депутаты Верховного Совета РСФСР 5-го созыва